Balanço (playground), brinquedo normalmente encontrado em parques;
Cadeira de balanço, tipo de cadeira;
 Balanço hídrico, saldo da quantidade de água que entra e sai de uma certa porção do solo em um determinado intervalo de tempo;
 Balanço de cores, ajuste de cores;
 Balanço (náutica) nome dado ao movimento oscilatório de um navio;

Contabilidade 
 Balanço patrimonial, equilíbrio ou igualdade expresso em fórmulas contábeis;
 Balanço de pagamentos, instrumento da contabilidade social referente à descrição das relações comerciais de um país com o mundo;
 Balanço orçamentário, demonstração contábil pública que discrimina o saldo de contas de receitas e despesas orçamentárias;
 Balanço inicial, estudo da posição financeira de uma empresa no início do exercício económico de cada ano;
 Balanço financeiro público, demonstração contábil pública.

Ver também 
 Balança (desambiguação)

Balanco